Sapucaia (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Sapucaia (Rio de Janeiro), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
Sapucaia do Sul, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul